John Monroe est un nom pouvant désigner:

 (1822-1871), homme politique américain de Louisiane
 (1839-1899), avocat et juge irlandais
 (1897-1956), joueur américain de baseball
 (né en 1960), patineur de vitesse canadien

Voir aussi

Monroe, John